Е́сеник ( ), до 1947 года Фривальдов ( ), бывш. Фрайвальдау () — курортный город в Чехии на севере Оломоуцкого края, центр одноимённого района. В городе 1393 домов, 13 097 жителей его кадастровой территории занимает 3822 га (38,22 км). Есеник — крупнейший город в чешской части исторической местности Ниско.

История

Первые упоминания 
Первое упоминание о Есенике относится к 1267 году — времени освоения этого края. Ещё с того времени сохранились записи о попытках добычи драгоценных металлов. В латинских источниках этот город упоминается как Vriwald, в немецких иногда также Freiwaldau.

Развитие курортов 
Во время развития города и края здесь открылся курортом и первое в мире водолечебное заведение, которое основал Винченц Присниц. В честь него курорт также называют Присницовский a главный курортный павильон — Санаторий Присница, который вместе с санаторием (павильоном) Риппер несёт имя знаменитой личности, оказавшей влияние на развитие курорта. Детский павильон Каролина назван в честь дочери Присница, которую он не смог вылечить и она умерла в три года. Стоит упомянуть и другие важнейшие павильоны: Безруч и, конечно, Маричка. Эмблема курортов — лев, который изображён на большинстве местных сувениров.

В 1845 году здесь лечился Н. В. Гоголь.

В составе Третьего рейха 
В 1938 году Есеник (под немецким названием Фривальдау) вошёл в состав рейхсгау Судетенланд нацистской Германии. В городе расположились штаб и отдельные подразделения 8-й пехотной дивизии.

Достопримечательности 
 Колоннада
 Родительский дом Винценца Присница — музей, на первом этаже столовая.
 Солнечный луг — или же Южный склон, склон, на котором находится несколько фигур из огромных и маленьких камней в одной из них есть родник. Самая известная — солнечные ворота.
 Родники — в лесах над находятся дороги с памятниками и целебными родниками.

Части города 
 Есеник
 Буковице
 Детршихов

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Оломоуцкого края
Курорты Чехии
Районные центры Чехии